de muzikant Peter Tetteroo (1947-2002)
 de journalist Peter Tetteroo (geb. 1963)